Babaeski (district), een district in de Turske procincie Kırklareli.
Babaeski (stad), een stad in het gelijknamige district